Bosnië en Herzegovina was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de eerste deelname voor het land. Bosnië en Herzegovina werd in de groepsfase uitgeschakeld na nederlagen tegen Argentinië en Nigeria, en een zege tegen Iran.

Kwalificatie 
Bosnië-Herzegovina heeft zich geplaatst door zich te kwalificeren in het UEFA-kwalificatietoernooi. In groep G werden de Bosniërs eerste, waardoor rechtstreekse kwalificatie werd afgedwongen.

Kwalificatieduels

Groep G

Wedstrijden

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Bosnië-Herzegovina werd als tweede ondergebracht in Groep F en kreeg zo Curitiba, Cuiabá en Salvador als speelsteden voor de groepsfase. Ook Argentinië, Iran en Nigeria kwamen in Groep F terecht.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Bosnische elftal, zichtbaar op de spelersbus, "Zmajevi u scru... Zmajevi na terenu!" is, dat "Draken op het hart, draken in het veld!" betekent. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie

Afvallers

Groep F 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014